Die Saison 2006/07 der Oberliga Nordrhein war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Rot-Weiß Oberhausen mit acht Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen. Den Oberhausenern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der 1. FC Bocholt, der 1. FC Union Solingen und der GFC Düren 09.

Aus der Mittelrheinliga stieg der FC Germania Dattenfeld und aus der Verbandsliga Niederrhein die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf als jeweiliger Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen die zweiten Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen ab.

Der Torschützenkönig wurde Sascha Mölders von der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg mit 24 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2006/07 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2006/07 bei f-archiv.de

2006
Fußballsaison 2006/07